Африн — город в Сирии.
Африн (река) — река в Сирии и Турции.
Африн (район) — район (минтака) в составе мухафазы Алеппо, Сирия. Административный центр — город Африн.
Африн (кантон автономии) — часть самопровозглашённой курдской автономии в Сирии. Существовал с 2014 до 2017 года. С 2017 года реарганизован в одноимённый регион Федерации северной Сирии.
Африн (регион федерации) — регион Федерации северной Сирии. Пришёл на замену кантону автономии.
Африн (кантон федерации) — один из двух кантонов одноимённого региона Федерации северной Сирии.